Шпе́рлинг () — фамилия немецкого и еврейского происхождения. Известные носители:

 Шперлинг, Александр Альфредович (1894—1920) — участник Белого движения на Юге России, полковник Марковской артиллерийской бригады.
 Шперлинг, Гертруда фон (1860—1921) — супруга Пауля фон Гинденбурга.
 Шперлинг, Григорий Александрович (1885—1960) — российский театральный деятель.
 Шперлинг, Густав (?—?) — германский борец греко-римского стиля, чемпион мира.
 Шперлинг, Дов (Борис Самуилович, 1937—2014) — сионистский деятель второй половины XX века. 
 Шперлинг, Корней Андреевич (род. 1947) — заслуженный тренер России.
 Лесная, Лидия Валентиновна (Лидия Озиясовна Шперлинг, 1889/1890—1972) — русская советская поэтесса, драматург и актриса, родственница Г. А. Шперлинга.
 Шперлинг, Эдуард (1902—1985) — германский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр, чемпион Европы.
 Шперлинг, Николай Викторович (1881-1946(?)) - русский художник-символист, член и председатель общества художников "Московский салон", участник Первой мировой войны и Белого движения.
 Авлова-Шперлинг, Татьяна Григорьевна (1937-2022) - советский и российский преподаватель русского языка и литературы, автор учебников и методических пособий, дочь Г. А. Шперлинга (Авлова).